Плевако:

 Плевако Петро Антонович (1888–1986) — громадський, політичний і церковний діяч, член Української Центральної Ради
 Плевако Микола Антонович (1890–1941) — український літературознавець, бібліограф
 Плевако Федір Никифорович (1842–1909) — відомий російський адвокат, судовий оратор
українські прізвища